Световната лига по волейбол 2017 е 28-ото издание на ежегодния международен турнир по волейбол за мъже, в който участие ще вземат 36 отбора. Турнирът се провежда от 2 юни до 8 юли 2017 година. Финалния кръг на първа група ще се проведе в Куритиба, Бразилия.

Групи

Група 1

Група 2

Група 3

Финален кръг

График на мачовете

Междуконтинентален турнир

Дивизия 1

Класиране 

|}

Седмица 1

Група A1 
 Зала:  Адриатик Арена, Пезаро, Италия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Група B1 
 Зала:  СПЦ Войводина, Нови Сад, Сърбия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Група C1 
 Зала:  Волейболен център Казан, Казан, Русия
 Всички часове са в Московско време (UTC+3).

|}

Седмица 2

Група D1 
 Зала:  Ажади покрит стадион, Техеран, Иран
 Всички часове са в Иранско време (UTC+4:30).

|}

Група E1 
 Зала:  Дворец на културата и спорта, Варна, България
 Всички часове са в източно европейско лятно време (UTC+3:00).

|}

Група F1 
 Зала:  Спортна зала на По, По, Франция
 Всички часове са в централно европейско лятно време (UTC+2:00).

|}

Седмица 3

Група G1 
 Зала:  Орфео Супердомо, Кордоба, Аржентина
 Всички часове са в Аржентинско време (UTC−3:00).

|}

Група H1 
 Зала:  Шподек, Катовице, Полша (15 юни)
 Зала:  Атлас Арена, Лодз, Полша (17–18 юни)
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Група I1 
 Зала:  Лото Арена, Антверп, Белгия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Дивизия 2

Класиране 

|}

Седмица 1

Група A2 
 Зала:  Жанчун Гимнейзиъм, Сеул, Южна Корея
 Всички часове са в Корейско време (UTC+9:00).

|}

Група B2 
 Зала:  Арена Попрад, Попрад, Словакия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Група C2 
 Зала:  Башкент, Анкара, Турция
 Всички часове са в Турско време (UTC+3:00).

|}

Седмица 2

Група D2 
 Зала:  Хартвал Арена, Хелзинки, Финландия
 Всички часове са в източно европейско лятно време (UTC+3:00).

|}

Група E2 
 Зала:  Такасаки Арена, Такасаки, Япония
 Всички часове са в Японско време (UTC+9:00).

|}

Група F2 
 Зала:  Будвар Арена, Ческе Будейовице, Чехия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Седмица 3

Група G2 
 Зала:  Куншан Спортс Сентър Джимнейзъм, Куншан, Китай
 Всички часове са в Китайско време (UTC+8:00).

|}

Група H2 
 Зала:  Спортен комплекс Кайро, Кайро, Египет
 Всички часове са в източно европейско часово време (UTC+2).

|}

Група I2 
 Зала:  Спорткампус Цидерпарк, Хага, Холандия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Дивизия 3

Класиране 

|}

Седмица 1

Група A3 
 Зала:  Павелио де ла Вейл д'Еброн, Барселона, Испания
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Група B3 
 Зала:  Спортен център Николяс, Биело поле, Черна гора
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Група C3 
 Зала:  Фрапорт Арена, Франкфурт, Германия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Седмица 2

Група D3 
 Зала:  Калви Спордихол, Талин, Естония
 Всички часове са в източно европейско лятно време (UTC+3:00).

|}

Група E3 
 Зала:  Спортен център Е1 Менза, Тунис, Тунис
 Всички часове са в Западноафриканско време (UTC+1).

|}

Група F3 
 Зала:  ТипсАрена Линц, Линц, Австрия
 Всички часове са в централно европейско лятно часово време (UTC+2).

|}

Финален кръг

Група 3 
 Домакин:  Домо де ла Фериа, Леон, Мексико
 Всички часове са UTC-5

Финална четворка (Седмица 3)

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Финална четворка (Седмица 4)

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Група 1 
 Домакин:  Арена да Баишада, Куритиба, Бразилия
 Всички часове са UTC−03:00

Групова игра (Седмица 6)

Група J1 

|}

|}

Група K1 

|}

|}

Финална четворка (Седмица 6)

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Финално класиране

Външни препратки 
 Official website

Световна лига по волейбол